Název Čagan může znamenat:

 čagan (nástroj) — hůl opatřená sekyrkou

 Čagan (přítok Irtyše) — přítok řeky v Irtyš v Kazachstánu
 Čagan (přítok Uralu) — přítok řeky v Ural v Rusku